Příjmení Bialek nese více různých osobností:

 Miloslav Bialek (1943–2014) – český fotbalový trenér
 Petr Bialek (* 1968) – český fotbalový záložník
 Zdeněk Bialek (* 1947) – český fotbalista, útočník